Un temple d'Hathor  est un temple égyptien dédié au culte d'Hathor. Il en existe plusieurs :
 temple ptolémaïque d'Hathor à Deir el-Médineh
 chapelle d'Hathor de Séthi  à Deir el-Médineh
 temple d'Hathor (Dendérah)
 temple d'Hathor (Héliopolis)
 temple d'Hathor (Memphis)
 temple d'Hathor (Sekhabit el-Kedim)
 le petit temple d'Abou Simbel, initialement dédié à Hathor avant de l'être à Néfertari

Index égyptologique
Hathor